Magnetic Fields (englisch; Magnetfelder) bezeichnet:

 Magnetic Fields (Album) Musikalbum von Jean-Michel Jarre aus dem Jahr 1981
 Magnetic Fields (Spielesoftwareunternehmen), britisches Spielesoftwareunternehmen
 The Magnetic Fields, US-amerikanische Indiepop-Band

Siehe auch:
 Die magnetischen Felder (Originaltitel: Les Champs magnétiques), Werk von André Breton aus dem Jahr 1920